Термин «Осокорки» может означать:

 Осокорки — бывшее село, историческая местность на территории Киева;
 Осокорки (станция метро) — станция Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена.